Esta é uma lista de cidades capitais ordenadas por população. Territórios especiais, dependências e territórios disputados apresentam-se em itálico. As estatísticas populacionais referem-se apenas à área legalmente pertencentente ao município, não incluindo quaisquer áreas geográficas circundantes (áreas urbanas, metropolitanas ou distritais).

Lista

Ver também 
 Capital
 Lista de Estados soberanos
 Lista de países e capitais em línguas locais
 Lista de países cuja capital não é a maior cidade
 Lista de países por população
 Lista das cidades mais populosas do mundo
 Lista de regiões metropolitanas por população
 Lista de capitais servindo como divisões administrativas por país

Nacionais por populacao
Capitais nacionais